Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1970 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

François Jauffret era il detentore del titolo, ma non ha partecipato.

Željko Franulović ha battuto in finale Manuel Orantes 6-4, 6-2, 6-0.

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1970